Dit is een lijst van planetoïden 45501-45600. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 06 februari 2023. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (45501) - || 2000 BQ3 || 27 januari 2000 || T. Kobayashi
|-
| (45502) - || 2000 BZ8 || 29 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45503) - || 2000 BE15|| 31 januari 2000 || T. Kobayashi
|-
| (45504) - || 2000 BX15|| 29 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45505) - || 2000 BE17|| 30 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45506) - || 2000 BN17|| 30 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45507) - || 2000 BM18|| 30 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45508) - || 2000 BN18|| 30 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45509) Robertward || 2000 BZ22|| 30 januari 2000 || CSS
|-
| (45510) Kashuba || 2000 BB23|| 30 januari 2000 || CSS
|-
| (45511) Anneblack || 2000 BC23|| 30 januari 2000 || CSS
|-
| (45512) Holcomb || 2000 BD23|| 30 januari 2000 || CSS
|-
| (45513) - || 2000 BR23|| 27 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45514) - || 2000 BV23|| 29 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45515) - || 2000 BF25|| 30 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45516) - || 2000 BE28|| 31 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45517) Jett || 2000 BE31|| 30 januari 2000 || CSS
|-
| (45518) Larrykrozel || 2000 BO33|| 30 januari 2000 || CSS
|-
| (45519) Triebold || 2000 BS33|| 30 januari 2000 || CSS
|-
| (45520) - || 2000 BS35|| 31 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45521) - || 2000 BP39|| 27 januari 2000 || Spacewatch
|-
| (45522) - || 2000 BP47|| 31 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45523) - || 2000 BU47|| 27 januari 2000 || Spacewatch
|-
| (45524) - || 2000 CL2 || 2 februari 2000 || T. Kobayashi
|-
| (45525) - || 2000 CC4 || 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (45526) - || 2000 CG4 || 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (45527) - || 2000 CN5 || 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (45528) - || 2000 CF9 || 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (45529) - || 2000 CJ11|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (45530) - || 2000 CP12|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (45531) - || 2000 CM14|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (45532) - || 2000 CE21|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (45533) - || 2000 CH23|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (45534) - || 2000 CD25|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (45535) - || 2000 CK25|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (45536) - || 2000 CK27|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (45537) - || 2000 CG28|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (45538) - || 2000 CG29|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (45539) - || 2000 CM32|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (45540) - || 2000 CY33|| 4 februari 2000 || K. Korlević
|-
| (45541) - || 2000 CW35|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (45542) - || 2000 CE36|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (45543) - || 2000 CQ36|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (45544) - || 2000 CS36|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (45545) - || 2000 CA38|| 3 februari 2000 || LINEAR
|-
| (45546) - || 2000 CE41|| 6 februari 2000 || P. G. Comba
|-
| (45547) - || 2000 CB43|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (45548) - || 2000 CF43|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (45549) - || 2000 CY44|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (45550) - || 2000 CX46|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (45551) - || 2000 CF47|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (45552) - || 2000 CQ47|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (45553) - || 2000 CO48|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (45554) - || 2000 CX48|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (45555) - || 2000 CF50|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (45556) - || 2000 CM51|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (45557) - || 2000 CV51|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (45558) - || 2000 CR52|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (45559) - || 2000 CB53|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (45560) - || 2000 CW53|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (45561) - || 2000 CA56|| 4 februari 2000 || LINEAR
|-
| (45562) - || 2000 CD56|| 4 februari 2000 || LINEAR
|-
| (45563) - || 2000 CS56|| 4 februari 2000 || LINEAR
|-
| (45564) - || 2000 CV56|| 4 februari 2000 || LINEAR
|-
| (45565) - || 2000 CD57|| 5 februari 2000 || LINEAR
|-
| (45566) - || 2000 CK58|| 5 februari 2000 || LINEAR
|-
| (45567) - || 2000 CQ60|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (45568) - || 2000 CL62|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (45569) - || 2000 CK63|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (45570) - || 2000 CQ63|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (45571) - || 2000 CZ64|| 3 februari 2000 || LINEAR
|-
| (45572) - || 2000 CR71|| 7 februari 2000 || LINEAR
|-
| (45573) - || 2000 CZ72|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (45574) - || 2000 CE73|| 7 februari 2000 || Spacewatch
|-
| (45575) - || 2000 CC75|| 8 februari 2000 || LINEAR
|-
| (45576) - || 2000 CD75|| 10 februari 2000 || H. Mikuž
|-
| (45577) - || 2000 CT76|| 10 februari 2000 || K. Korlević
|-
| (45578) - || 2000 CL77|| 8 februari 2000 || P. G. Comba
|-
| (45579) - || 2000 CE80|| 8 februari 2000 || Spacewatch
|-
| (45580) Renéracine || 2000 CB81|| 10 februari 2000 || D. Bergeron
|-
| (45581) - || 2000 CN82|| 4 februari 2000 || LINEAR
|-
| (45582) - || 2000 CH83|| 4 februari 2000 || LINEAR
|-
| (45583) - || 2000 CK87|| 4 februari 2000 || LINEAR
|-
| (45584) - || 2000 CY88|| 4 februari 2000 || LINEAR
|-
| (45585) - || 2000 CA89|| 4 februari 2000 || LINEAR
|-
| (45586) - || 2000 CC91|| 6 februari 2000 || LINEAR
|-
| (45587) - || 2000 CT91|| 6 februari 2000 || LINEAR
|-
| (45588) - || 2000 CP92|| 6 februari 2000 || LINEAR
|-
| (45589) - || 2000 CM97|| 13 februari 2000 || K. Korlević
|-
| (45590) - || 2000 CU101|| 14 februari 2000 || Črni Vrh
|-
| (45591) - || 2000 CQ103|| 8 februari 2000 || LINEAR
|-
| (45592) - || 2000 CS103|| 8 februari 2000 || LINEAR
|-
| (45593) - || 2000 CT103|| 8 februari 2000 || LINEAR
|-
| (45594) Wendyrichard || 2000 CJ111|| 6 februari 2000 || CSS
|-
| (45595) Inman || 2000 CK111|| 6 februari 2000 || CSS
|-
| (45596) - || 2000 CF112|| 7 februari 2000 || CSS
|-
| (45597) - || 2000 CK120|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (45598) - || 2000 CN120|| 3 februari 2000 || LINEAR
|-
| (45599) - || 2000 DJ3 || 27 februari 2000 || K. Korlević, M. Jurić
|-
| (45600) - || 2000 DD4 || 28 februari 2000 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten